Franciaország
Sainte-Agnès, település Alpes-Maritimes megyében
Sainte-Agnès, település Isère megyében
Sainte-Agnès, település Jura megyében